Александр Дмитриевич Льво́в
 Львов, Александр Дмитриевич (1800—1866) — гофмейстер.
 Львов, Александр Дмитриевич (1863—1922) —  действительный статский советник, организатор противопожарных мероприятий.